Атама́нов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Атаманов 
 Атаманов, Александр Викторович (род. 1982) — российский изобретатель и бизнесмен.
 Атаманов, Виктор Васильевич (1910—1971) — советский тренер по лёгкой атлетике; заслуженный тренер СССР.
 Атаманов, Дарья (род. 1905) — израильская гимнастка, чемпионка Европы.
 Атаманов, Лев Константинович (1905—1981) — советский режиссёр.
 Атаманов, Михаил Александрович (род. 1975) — российский писатель-фантаст
 Атаманов, Михаил Гаврилович (род. 1945) — удмуртский филолог.
 Атаманов, Николай Николаевич (1907—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Атаманов, Сергей Валерьевич (род. 1958) — тренер сборной России по водно-моторному спорту, мастер спорта СССР.
 Атаманов, Юрий Александрович (1938—2002) — советский и российский учёный-медик.



См. также 
 Атаман
 Атаманюк
 Атаманово
 Атамановский

Примечания